

Cinema 
 Passi nel buio (Footsteps in the Dark) – film del 1941 diretto da Lloyd Bacon

Letteratura 
 Passi nel buio (Footsteps in the Dark) – romanzo di Georgette Heyer del 1932
 Passi nel buio  – romanzo di Gian Paolo Cugno del 1994
 Passi nel buio (After Dark) – romanzo di Phillip Margolin del 1995